Royston (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Royston (Hertfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire
 Royston (South Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap South Yorkshire
Als voornaam:
 Royston Drenthe, een Nederlands voetballer